Ма́ркус Рюль (; , Дармштадт, Германия) — профессиональный немецкий бодибилдер.

Биография 
Маркус Рюль родился  в Дармштадте. Бодибилдингом Маркус начал заниматься в 19 лет по рекомендации врача, когда во время игры в футбол Рюль получил травму колена. Спустя четыре года, в течение которых Маркус тренировался по 6 дней в неделю, Рюль смог выступать на довольно профессиональном уровне. Первая победа Рюля была одержана на соревнованиях в 1995 году. В 1997 году Рюль занял первое место в немецком национальном чемпионате по бодибилдингу, став первым немцем за всю историю бодибилдинга, получившим статус профессионала Международной Федерации Бодибилдинга (IFBB, от ) сразу же после победы в национальном чемпионате.

Будучи одним из самых сильных современных ему культуристов, Маркус Рюль является обладателем одних из самых больших плеч в истории бодибилдинга. В этой связи Шон Рей отозвался о нём так: «Атлеты различаются по сложению, поэтому их очень трудно сравнивать. Это как сравнивать апельсин и яблоко. Если это так, то Маркус Рюль — это настоящий арбуз бодибилдинга!».

Антропометрические данные 
 Рост — 177 см;
 Соревновательный вес — 124—128 кг;
 Вес в межсезонье — 143—146 кг
 Бицепс — 57—59 см;
 Грудная клетка — 148 см;
 Бедро — 79—84 см.

История выступлений

Примечания

Ссылки 

 
 

Культуристы по алфавиту
Культуристы Германии